El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Todos los años se realizan actividades en diferentes países para concienciar y ayudar a prevenir la enfermedad mental. En el mundo hay 46,8 millones de personas que padecen demencia y entre el 60% y 70% de esos casos corresponden a Alzheimer.Se estima que para el año 2050 el número ascienda a 131.5 millones de personas con este trastorno. La Organización Mundial de la Salud (OMS), realizó en 2015 su Primera Conferencia Ministerial de la OMS sobre la Acción Mundial contra la Demencia.

Orígenes 
Proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer's Disease International (ADI), todos los 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. La afección es considerada la nueva epidemia del siglo XXI. Diversos organismos internacionales de salud han mostrado su preocupación ante el avance de la afección mental.

Desarrollo 
El primer Día mundial del Alzheimer se realizó el año 1994. En el año 20l2 la organización Alzheimer's Disease International (ADI)decidió extender la conmemoración por todo el mes de septiembre, y así se consignó el Mes Mundial del Alzheimer, en el cual se realizan actividades que difunden contenido relacionado con la enfermedad.

Eslóganes 
Desde el año 2002 que ha existido un eslogan particular para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. A continuaciòn el listado de eslóganes que han existido: 

 Año 2018: Alzheimer ConCiencia Social
Año 2017: "Sigo siendo yo".
Año 2016: "El valor del cuidador".
Año 2015: Avanzamos juntos
 Año 2014: Solidarios
 Año 2013: Cuestión de estado
 Año 2012: Esfuerzo compartido
 Año 2011: Las caras del Alzheimer
 Año 2010: Alzheimer. Juntos podemos
 Año 2009: No olvides. Hay Esperanza
 Año 2008: Alzheimer. Un reto compartido
 Año 2007: ¿Y tú, quién eres?
 Año 2006: 100 años de Historia
 Año 2005:15 años junto a los enfermos de Alzheimer
 Año 2004: El Alzheimer es una discapacidad 
 Año 2003: Invertir para mantener recuerdos
 Año 2002: Diagnóstico precoz

Prevenir el Alzheimer 
Hasta el momento no existe una cura para sanar el Alzheimer, sin embargo, hay pequeñas rutinas y actividades que pueden ayudar al retraso y/o prevención de la afección. Según un artículo del sitio web El mundo tener hábitos de vida saludables pueden reducir el 40% de los casos con Alzheimer o retrasar la llegada de la enfermedad.

El Comité de Médicos por una Medicina Responsable publicó un estudio en donde se presentan siete hábitos alimenticios que podrían reducir entre un 70% y un 80% la presencia del Alzheimer.:

 Reducir el consumo de grasas saturadas y trans
 Las verduras, frutas, legumbres y granos deben ser la base de la pirámide alimenticia
 Consumir vitamina E (al menos 5 miligramos al día)
 Consumir suplementos de vitamina B12
 Evitar los multivitamínicos con hierro y cobre (a menos que lo indique un médico)
 Evitar cocinar en ollas y sartenes de aluminio 
 Mantenerse activo físicamente (Por ejemplo: caminar tres veces por semana durante al menos 40 minutos)

Véase también 
 Alzheimer
 Demencia senil
 Alois Alzheimer

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.alz.co.uk/
 http://www.who.int/es/
 http://ceafa.es

Enfermedad de Alzheimer
Alzheimer
Alzheimer